Trešnjevica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Kalinovik
 Trešnjevica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Konjic

 Trešnjevica – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Arilje
 Trešnjevica – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w gminie Paraćin
 Trešnjevica – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Sjenica
 Donja Trešnjevica – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Topola
 Gornja Trešnjevica – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Aranđelovac